Wilmersdorf kan syfta på:

Platser 
 Wilmersdorf – en stadsdel i Berlin i Tyskland, finnan 1920 en självständig stad
 Bezirk Wilmersdorf – ett tidigare administrativt stadsdelsområde i Berlin.
 Wilmersdorf, Madlitz-Wilmersdorf – en ort i kommunen Madlitz-Wilmersdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland.
 Wilmersdorf, Rietz-Neuendorf – en ort i kommunen Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg, Tyskland, se Wilmersdorf, Rietz-Neuendorf.
 Wilmersdorf, Pritzwalk – en stadsdel i Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg, Tyskland. 
 Wilmersdorf, Angermünde – en stadsdel i Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg, Tyskland.
 Wilmersdorf, Ellrich – en ort i kommunen Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen, Tyskland.
 Wilmersdorfer See
 Märkisch Wilmersdorf – stadsdel i Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Tyskland.

Personer 
 von Wilmersdorf – tysk adelssläkt.

Se även
 Willmersdorf